Der Wettbewerb im Mittelgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 10. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 70 kg. Olympiasiegerin wurde die Japanerin Haruka Tachimoto vor Yuri Alvear aus Kolumbien. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Sally Conway aus Großbritannien und die Deutsche Laura Vargas Koch.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Mittelgewicht Frauen

Mittelgewicht Frauen